een buurtschap, zie: Dilgt (Groningen)
een voormalig waterschap, zie: Helpman (waterschap)

Voormalig waterschap in Groningen